Nędza bezeichnet geographische Objekte in Polen:
 Nędza (Gorzów Śląski), Weiler der Gmina Gorzów Śląski in der Woiwodschaft Opole

 Nędza (Żabnica) Zufluss der Żabnica (dt. Bodebach) im Flusssystem der Oder

Siehe auch:
 Nędza-Kubiniec, ein Familienname